El Máster en Derecho es un título de posgrado universitario en alguna de las ramas del Derecho, que se cursa después de un título universitario en Derecho (Licenciatura o Grado). En inglés se le denomina Masters in Law (M.L. or LL.M., en latín Magister Legum o Legum Magister).

Tipos de Máster en Derecho en el mundo 

Hay una amplia gama de Máster en Derecho disponibles en todo el mundo, lo que permite a los estudiantes centrarse en casi cualquier área de la ley. Uno de los más populares en los Estados Unidos es el MD en derecho tributario, a veces denominado MLT (Master of Laws in Taxation).

Otros MD puede ser sobre derecho bancario, derecho comercial, derecho penal, la resolución de conflictos, el derecho ambiental, etc. Algunas facultades de derecho permiten a los estudiantes diseñen libremente su propio programa de estudio a partir de los numerosos cursos y seminarios de nivel superior de la escuela, que incluyen derecho comercial y corporativo, internacional, constitucional y de derechos humanos.

En Europa, los MD en derecho europeo son recientemente muy populares, a menudo denominados LL.M. Eur (Máster en Derecho Europeo). En los Países Bajos y sus antiguas colonias, el título utilizado fue Meester in de Rechten (mr.), Este título todavía se usa ampliamente en los Países Bajos y Flandes (Bélgica), especialmente por aquellos que estudiaron el derecho holandés respectivamente en Bélgica.

Algunos MD, particularmente en los Estados Unidos y también en China, se centran en enseñar a los abogados extranjeros los principios legales básicos del país anfitrión (un título de "derecho comparado").

Además, algunos programas se llevan a cabo en más de un idioma, dan a los estudiantes la oportunidad de tomar clases en diferentes idiomas.

Requisitos académicos 

Los MD generalmente solo están abiertos a aquellos estudiantes que primero obtuvieron un título en derecho. Hay excepciones a esto, pero aún se requiere un título universitario o una amplia experiencia en un campo relacionado. Los MD a tiempo completo los programas generalmente duran un año y varían en sus requisitos de graduación.

La mayoría de los programas requieren o permiten que los estudiantes escriban una tesis. Algunos programas están orientados a la investigación con poco tiempo en el aula (similar a un doctorado), mientras que otros requieren que los estudiantes tomen un número determinado de clases.

Los alumnos de MD suelen obtener títulos que desean desarrollar una experiencia más concentrada en un área particular del derecho.

Ámbitos del Máster en Derecho 

El Máster en Derecho puede ser de especialización en un ámbito concreto o de práctica legal. Entre los Máster en Derecho tenemos:

 Máster en Derecho Penal
 Máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social
 Máster en Derecho Mercantil y Concursal
Máster en Competencia y Regulación del Mercado
 Máster en Derecho Matrimonial
 Máster en Derecho Ambiental
 Máster en Derecho Bancario
 Máster en Derechos Humanos
 Máster en Derecho Constitucional
 Máster en Derecho Internacional
 Máster en Derecho Administrativo
 Máster en Derecho Procesal
 Máster en Arbitraje
 Máster en Mediación
 Máster en Acceso a la Abogacía
 Máster en Procuraduría

Máster en Acceso a la Abogacía 
En el caso del Máster en Acceso a la Abogacía, es uno de los tipos de Máster en Derecho que hay, pero es un máster especial, porque no es un MD de especialización en una rama del Derecho, sino que es un Máster habilitante para el ejercicio de la abogacía, parecido al Máster en Formación de Profesorado, que no especializa, sino que habilita para el ejercicio de la docencia.

Referencias 

Títulos de máster